Bånholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bånholmen, Larsmo, Österbotten, 
 Bånholmen (vid Orvlax, Raseborg), Nyland, 
 Bånholmen (vid Torsö, Raseborg), Nyland, 
 Bånholmen, Lovisa, Nyland, 
 Bånholmen, Pyttis, Kymmenedalen,

Se även
Bånholm
Bånholmarna
Benholmen

Robotskapade Finlandförgreningar